Покро́вская це́рковь (также Це́рковь Покрова́ Пресвято́й Богоро́дицы и Сре́тения Госпо́дня, Сре́тенская це́рковь) — православный храм, расположенный в Правобережном округе города Иркутска на улице Рабочего Штаба.

Церковь была перестроена из каменного жилого дома, подаренного иркутским купцом Лычаговым Е. В 1824 году начались работы по переустройству дома.

21 апреля 1934 года церковь закрыли, здание передали автобазе под клуб.

Литература 
 Калинина И. В. Культовое православное зодчество // Памятники истории и культуры Иркутска. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1993. — С. 400—403. — 448 с. — Тираж 5 000 экз. — ISBN 5-7424-0581-2
 Калинина И. В. Православные храмы Иркутской епархии XVII — начало XX века: Научно-справочное издание. — М.: Галарт, 2000. — С. 134—135. — 496 с. — Тираж 5 000 экз. —

Ссылки 
 Покровская церковь  на сайте Иркипедия

Достопримечательности Иркутска
Памятники архитектуры Иркутска
Храмы Иркутска
Иркутск
Иркутск
Иркутск